Niccolò Machiavelli, een Italiaanse politicus en filosoof
Machiavelli (kaartspel), een kaartspel
Machiavelli (televisieprogramma) van de VPRO in de jaren 1970.
Machiavelli (studievereniging), studievereniging voor studenten politicologie aan de Universiteit van Amsterdam